Piau steht für:
 Piau (Minas Gerais), eine Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien

Piau ist der Familienname folgender Personen:
 Sandrine Piau (* 1965), französische Sängerin (Sopran)